Хама́тов () — татарская и башкирская фамилия.

Известные носители 
 Хаматов, Айрат Касимович (род. 1965) — советский боксёр, чемпион мира.
 Хаматов, Шамиль Наильевич (род. 1985) — российский актёр.

 Хаматова, Анна Александровна (род. 1945) — советский и российский востоковед.
 Хаматова, Чулпан Наилевна (род. 1975) — российская актриса и общественный деятель, телеведущая.

 Хамматов, Яныбай Хамматович (1925—2000) — советский башкирский писатель.